

Persone
 Carlo Giovanni Testori (1714-1782) – compositore, violinista e teorico musicale italiano
 Giovanni Testori (1923-1993) – scrittore, giornalista, poeta e drammaturgo italiano
 Imerio Testori (1950-1976) – pilota motociclistico italiano
 Sergio Testori (1935-2007) – attore e stuntman italiano

Altro
 Parco Giovanni Testori, già noto come parco Campo dei Fiori – parco di Milano